„Faded” – piosenka Bena Harpera z albumu The Will to Live z 1997 roku
 „Faded” – singel Kate DeAraugo z 2006 roku
 „Faded” – singel niemieckiego zespołu Cascada z 2009 roku
 „Faded” – singiel chińsko-amerykańskiego producenta Zhu z 2014 roku
 „Faded” – singel norweskiego producenta Alana Walkera z 2015 roku